Нарасун — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Нарасунское».

География 
Село находится в южной части района, в пределах Среднеононской впадины, на левом берегу реки Нарасунка (приток Онона), на расстоянии примерно 27 километров (по прямой) к юго-западу от села Акши. Абсолютная высота — 762 метра над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350 — 410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.
Часовой пояс

История 
Основано в 1727 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,4 %, женщины — соответственно 50,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют дорожно-эксплуатационное управление, средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

Достопримечательности 
В Нарасуне находятся памятники Ленину (1966 г.), а также памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В окрестностях села расположен ценный природный объект «Ворота Чингисхана».

Улицы 
Уличная сеть села состоит из восьми улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Акшинского района